Subaru – vocabolo giapponese per indicare le Pleiadi
Subaru – azienda automobilistica giapponese
Subaru – rivista letteraria giapponese

Altro 
Telescopio Subaru – telescopio giapponese
Subaru World Rally Team – reparto corse della Subaru
Subaru Sumeragi – personaggio dei manga Tokyo Babylon e X